Nagy Viktor
 Nagy Viktor (1954) rendező
 Nagy Viktor (1971) teniszező
 Nagy Viktor (1974. k.–2013), a Nyócker írója
 Nagy Viktor (1976) színész, a kaposvári Csiky Gergely Színház később a Budapesti Kamaraszínház tagja
 Nagy Viktor (1984) válogatott vízilabdázó
 Nagy Viktor (1993) sportkommentátor, DIGI Sport
hasonló nevűek
 Nagy B. Viktor (1923–2009) munkásíró